

Събития

Родени

хелло